Pieter Hofman kan verwijzen naar de volgende personen:
 Pieter Hofman (kunstschilder) (ca. 1642 – 1692), Vlaamse barokschilder
 Pieter Hofman (1755-1837), Nederlands schilder
 Pieter A.H. Hofman (1886 - 1965), Nederlands schilder